Миттермайер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Миттермайер, Карл Иосиф Антон (1787—1867) — немецкий юрист, журналист и политик;
 Миттермайер, Рози (1950—2023) — немецкая горнолыжница, двукратная олимпийская чемпионка.